Paolo Scandaletti – giornalista, scrittore e docente italiano
 Stefano Scandaletti – attore, regista e cantautore italiano
 Tiziana Scandaletti – soprano italiano